Munchkin (kattenras), een kattenras
Munchkin (spel), een kaartspel
De Munchkins, een bevolkingsgroep in The Wizard of Oz